Weird:

 «Weird» (песня), песня группы Hanson (1997)
 , песня с альбома Хиллари Дафф Hilary Duff (2004)
 , серия путеводителей
 The Weird, книга-антология жанра weird fiction